Josep Anglada i Alier (Tàrrega, 1825 – Vic, 1887), sacerdot, músic i poeta, mestre de capella de la catedral de Vic
 Josep Anglada i Cabaner (Ceret, 1775 – Montpeller, 1833), metge, catedràtic i degà de la universitat de Montpeller i autor de diversos tractats mèdics
 Josep Antoni Anglada i Lloret (? – Barcelona, 1847), jurisconsult i historiador
 Josep Manuel Anglada i Nieto (Barcelona, 1933), alpinista
 Josep Anglada i Maranges (Olot, 1804-1872) organista i mestre de capella català
 Josep Anglada i Rius (Vic, 1959), polític
 Josèp Anglada (Lesinhan de las Corbièras, 1868- Tolosa, 1930), occitanista i romanista